Sex Drive (film), een Amerikaanse komedie uit 2008 
 Sex Drive (The Rolling Stones), een nummer van The Rolling Stones uit 1991
 Sex Drive (Grace Jones), een nummer van Grace Jones uit 1993
 Sex Drive (Dead or Alive), een nummer van Dead or Alive uit 1997